QRA steht für

 Quick Reaction Alert, militärisch eine hohe Bereitschaftsstufe für den Alarmfall zum Beispiel von Abfangjägern (Alarmrotte)
 Quantitative Risk Assessment
 Der Q-Schlüssel QRA steht für: "Der Name meiner Funkstelle ist…"

Abkürzung